Влади́мир Яку́нин:
 Якунин, Владимир Васильевич (1855—?) — самарский губернатор.
 Якунин, Владимир Иванович (род. 1948) — российский управленец и общественный деятель, президент ОАО «РЖД» (2005—2015).
 Якунин, Владимир Павлович (род. 1938) — главный конструктор космических аппаратов конструкторского бюро ПО «Полёт».